Ströhen bezeichnet

 einen Ortsteil der kreisfreien Stadt Delmenhorst in Niedersachsen, siehe Dwoberg/Ströhen
 einen Ortsteil der Gemeinde Steinhagen (Westfalen) im Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen
 einen Ortsteil im Norden des Stadtgebietes von Bassum im Landkreis Diepholz in Niedersachsen
 einen Ort Ströhen (Wagenfeld) in der Gemeinde Wagenfeld im Landkreis Diepholz in Niedersachsen, zur Absetzung vom benachbarten Preußisch Ströhen auch Hannoversch Ströhen bzw. Hannover Ströhen genannt
 den Ortsteil Preußisch Ströhen der Stadt Rahden in Nordrhein-Westfalen
 sowie eine Hofschaft im Süden des Stadtgebietes von Bassum